La loggia dei mercanti est une expression italienne donnée à des édifices qui avaient une vocation commerciale et financière à la Renaissance.

Loggia dei Mercanti (Ancône)
Loggia dei Mercanti (Ascoli Piceno)
Loggia dei Mercanti (Bologne)
Loggia dei Mercanti (Gênes)

Homonymie